

Osoby 
 Claus – książę holenderski
 Hugo Claus – flamandzki pisarz
 Karl Claus – rosyjski chemik

Zobacz też 
 Clauss
 Clauß
 Klaus
 Klauss
 Klauß
 Santa Claus
 Testa del Claus